Mitra saldanha är en snäckart som beskrevs av Matthews Anbd Rios 1970. Mitra saldanha ingår i släktet Mitra och familjen Mitridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
saldanha